Наятокс — оригинальный препарат на основе яда кобры, представляет собой мазь, разработанную на основе древнейших рецептов вьетнамской медицины. Используется для лечения Артритов различной этиологии, невралгии, миалгии, ишиаса, радикулита, и других заболеваний опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся болевым синдромом.

Наятокс — мазь для наружного применения, туба 40 г, относится к местнораздражающим средствам, производства «Мекофар Кемикал-Фармасьютикал Джоинт Сток Компани», Вьетнам.

Состав 
100 г мази содержит — яд кобры обыкновенной сухой, мышиных единиц действия (МЕД) — 12; метилсалицилат — 4 г; камфора — 3 г; эвкалиптовое масло — 2 г (эквивалент 1,4 г цинеола), вспомогательные вещества: вазелин — 81 г; воск пчелиный — 10 г.

Фармакологическое действие 
Местнораздражающее. Обладает обезболивающим  эффектом. Раздражение чувствительных рецепторов кожи и последующее всасывание высокоактивных веществ (гистамина, ферментов, органических кислот) способствуют расширению сосудов, улучшению трофики подлежащих тканей, что определяет болеутоляющее действие препарата.

Яд кобры при попадании на кожу проявляет ярко выраженные свойства местного раздражителя, а содержащийся в нем орфиотоксин обеспечивает сильное обезболивающее (сильнее, чем у морфия, но не вызывает привыкания), и противовоспалительное действие. Яд кобры является мощным антикоагулянтом (не оказывая отрицательного воздействия на красные кровяные тельца, и лейкоциты), способен расширять стенки сосудов и ускорять обменные процессы в тканях. Также обладает противосудорожным и спазмолитическим действием. В сочетании с маслом эвкалиптовым активно стимулирует процессы регенерации поврежденных тканей. Камфора проявляет свойства анальгетика и местного раздражающего средства.

Метилсалицилат обладает обезболивающим и противовоспалительным действием при суставном и мышечном ревматизме, артритах, экссудативном плеврите. Масло эвкалиптовое В состав входят терпеноидные соединения, однако цинеол, основной компонент эвкалиптового масла, обладает способностью снижать как воспаление, так и боль.

Показания 
Артриты различной этиологии, невралгия, миалгия, ишиас, радикулит, и другие заболевания опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся болевым синдромом.

Способ применения и дозы 
Местно, 5—10 г (1—2 ч. ложки) мази нанести на кожу болезненных участков 1 раз в сутки и втереть в кожу. При сильных болевых ощущениях — 2 раза в сутки до исчезновения болевого синдрома. Курс лечения — не более 10 дней (без консультации с врачом). Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому не рекомендуется применять его в этой возрастной категории.(с 3 лет можно)

Противопоказания 
Гиперчувствительность к компонентам препарата, заболевания кожи и механическое повреждение кожных покровов в местах нанесения мази, лихорадочные состояния, общее истощение, выраженная недостаточность мозгового кровообращения, склонность к ангиоспазмам, выраженные нарушения функции печени и почек, беременность, период грудного вскармливания.

Побочное действие 
В единичных случаях — аллергические реакции со стороны кожи (покраснение, зуд, высыпания), исчезающие после прекращения применения препарата. В отдельных случаях — аллергические реакции (заложенность носа, ушей, раздражение глаз).

Местнораздражающие средства